Barnsdorf ist

 ein Ortsteil der Stadt Roth im gleichnamigen Landkreis in Deutschland, siehe Barnsdorf (Roth)
 der deutsche Name der Gemeinde Bernartice nad Odrou in der Region Mährisch-Schlesien im Osten von Tschechien